Franco Tedeschi (1922-2006), politico italiano
Franco Tedeschi (1922-1945), vittima della Shoah